Паласьос-де-ла-Сьерра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Занимает площадь 70,43 км². Население — 826 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 74 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Palacios de la Sierra
 Ayuntamiento de Palacios de la Sierra
 Peña Rankajos
 Peña Zurriagos
 Piscinas Municipales

Муниципалитеты Бургоса